21-й чемпионат России по волейболу среди 12 женских команд высшей лиги «А» проходил с 1 октября 2011 года по 22 апреля 2012 года.

Регламент турнира 
Соревнования проводились в один этап по разъездному календарю в два круга спаренными матчами, то есть в каждом туре (всего 22) пара команд проводила по два матча на поле одного из соперников. Итоговая расстановка мест определялась по наибольшему количеству очков, набранных во всех матчах. В случае равенства этого показателя приоритет отдавался общему количеству побед, затем соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах, соотношению мячей и, наконец, результатам личных встреч. Команды, занявшие по итогам турнира два первых места, получили право на выход в суперлигу. Две худшие команды выбыли в высшую лигу «Б».

За победу со счётом 3:0 и 3:1 присуждеется 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражение 1:3 и 0:3 очков не начисляется. За неявку снимается 1 очко.

В состав на матч разрешалось заявлять 12 (в случае включения в состав одного игрока либеро) либо 13-14 волейболисток (при заявке двух либеро).

В заявку на сезон каждая команда в соответствии с регламентом ВФВ могла включить не более двух иностранных игроков при условии их неучастия параллельно в первенстве другой страны. В ходе чемпионата в срок до 15 февраля 2012 разрешались переходы волейболисток из команды в команду.

Участники 

Первоначально в первенстве должна была принять участие выбывшая из суперлиги команда «Динамо-Янтарь», но в мае 2011 было объявлено о прекращении её существования, а в сентябре того же года она была исключена из числа участников чемпионата России 2011/2012. Её место в высшей лиге «А» предоставлено команде «Воронеж», занявшей в предыдущем первенстве предпоследнее 11-е место.

География первенства

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши (в скобках 3:2), П — поражения (в скобках 2:3), Н/Я — неявки, С/П — соотношение партий, О — очки.

«Уфимочка»-УГНТУ и «Юность» выходят в суперлигу чемпионата России 2012/2013. «Импульс-Спорт» и «Юрмаш» покидают высшую лигу «А».

Результаты 

Полужирным начертанием выделены домашние матчи команд.

Призёры 
 «Уфимочка»-УГНТУ (Уфа)
 Ольга Иванкова, Елена Гайнуллина, Марианна Язепчик, Елена Якушина, Мария Плахтий, Анна Малова, Ольга Вязовик, Анастасия Шляховая, Анна Козлова, Марьям Ишаева, Регина Тухбатуллина, Любовь Пронина, Алина Бершакова.
 Главный тренер — Андрей Подкопаев.

 «Юность» (Красноярск)
 Юлия Айсина, Анна Шахова, Светлана Сербина, Татьяна Невидимова, Оксана Котельникова, Екатерина Полякова, Екатерина Петухова, Дарья Тархова, Мария Попова, Дарья Ялунина, Анна Чистякова, Наталья Набокова, Евгения Кондрашкина, Анастасия Завацкая, Наталья Непомнящих, Юлия Зинова.
 Главные тренеры — Дмитрий Дьяков (до 19-го тура); Андрей Куприянов.

 «Индезит» (Липецк)
 Ирина Климанова, Надежда Налёткина, Ольга Рыжова, Яна Арутюнян, Елена Марьян, Анастасия Круглова, Екатерина Кусиньш, Светлана Артемьева, Галина Фёдорова, Наталья Ходунова, Наталья Ветрова, Серафима Складанюк, Анна Гурьянова.
 Главный тренер — Геннадий Александрович.

Цифры и факты 
 Чемпионат России по волейболу 2011/2012 среди женских команд высшей лиги «А» продолжался 205 дней с 1 октября 2011 по 22 апреля 2012 года. С участием 12 команд было сыграно 262 матча (без учёта двух несостоявшихся матчей 5-го тура «Локо-Ангара» — «Импульс-Спорт»): 111 из них состояли из трёх партий, 90 — из четырёх и 61 — из пяти сетов.
 Больше всего побед на счету победителя турнира уфимской «Уфимочки»-УГНТУ — 33, меньше всего у юргинского «Юрмаша» — 9.
 В 7 матчах подряд с 18 февраля по 17 марта 2012 не проигрывала «Уфимочка»-УГНТУ. Это самая длинная победная серия в турнире. 10 поражений подряд на старте чемпионата с 1 октября по 13 ноября 2011 в пассиве «Импульса-Спорта».
 Липецкий «Индезит» стал единственной командой, неизменно пополнявшей свой очковый багаж после каждого игрового тура.
 «Уфимочка»-УГНТУ чаще других выигрывала как дома (19), так и на выезде (14). Лишь одна гостевая победа в активе «Юрмаша».

Рекорды 
 Наибольшее количество очков, разыгранных в матче (229):
 21.04.2012 «Надежда» — «Обнинск» — 112:117 (счёт в матче 2:3 — 23:25, 33:31, 23:25, 25:21, 8:15)
 Наименьшее количество очков, разыгранных в матче (111):
 12.02.2012 «Индезит» — «Локо-Ангара» — 75:36 (счёт в матче 3:0 — 25:16, 25:13, 25:7)
 Наибольшее количество очков, разыгранных в партии (64):
 21.04.2012 «Уфимочка»-УГНТУ — «Индезит» — 31:33
 21.04.2012 «Надежда» — «Обнинск» — 33:31
 Самая крупная победа в партии (+20):
 12.11.2011 «Индезит» — «Обнинск» — 25:5

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2011/2012

Примечания

Ссылки и источники 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола.
 Волейбол. Чемпионат России 2012. Альманах Всероссийской федерации волейбола.

Чемпионат России по волейболу среди женщин